Plk může být:

 plk. – zkratka pro vojenskou hodnost – plukovník
 jalová řeč bez obsahu, zpráva bez informační hodnoty, pomluva apod.

fiktivní postava
 Ota Plk – fiktivní postava z her Járy Cimrmana

Související články 
 PLK
 žvást

Externí odkazy